Bhumi peut désigner :
 Bhūmi, une divinité de l’hindouisme ;
 les terres de bodhisattva dans le bouddhisme.